Fekete György (1711–1788) országbíró
Fekete György (1911–2002) jogász, egyetemi tanár, jogi szakíró
Fekete György (1919–1996) Széchenyi-díjas közlekedésmérnök
Fekete György (1925–2013) agrárközgazdász
Fekete György (1926–2011) orvos, farmakológus, endokrinológus
Fekete György (1928–1997) orvos, sebész, traumatológus
Fekete György (1932–2020) belsőépítész, politikus
Fekete György (1944) orvos, gyermekgyógyász
Fekete György (1951) mentálpedagógus, történelemtanár

Hasonló

M. Fekete György (1947) alkalmazott grafikus, festő

Jegyzetek